Chelsea heißen folgende geographische Objekte:
 Chelsea Township – mehrere Verwaltungseinheiten
Orte und Ortsteile:
 Chelsea (London), Stadtteil von London
 Royal Borough of Kensington and Chelsea, Stadtbezirk von London
 Metropolitan Borough of Chelsea, ehemaliger Stadtbezirk von London

 Chelsea (Québec), in Kanada

 Chelsea (Alabama), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Georgia), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Indiana), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Iowa), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Kansas), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Maine), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Manhattan), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Maryland), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Massachusetts), in den Vereinigten Staaten 
 Chelsea (Michigan), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Montana), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (New York), Manhattan, Vereinigte Staaten
 Chelsea (Oklahoma), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Pennsylvania), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (South Dakota), im Faulk County, Vereinigte Staaten
 Chelsea (Vermont), in den Vereinigten Staaten
 Chelsea (Wisconsin), im Taylor County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Chelsea (Town), Town(ship) im Taylor County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:
 Chelsea Place, in Phoenix, Arizona
 Chelsea Hotel, ein bekanntes Hotel in Manhattan
 Chelsea Family Hotel, in Seattle, Washington
 Chelsea Motel, in Chelsea, Oklahoma

Chelsea, Weiteres:

 Chelsea (Vorname), ein Vorname

 FC Chelsea, ein Londoner Fußballclub
 Berekum Chelsea, ein ghanaischer Fußballverein

 Chelsea (Band), eine Band mit Sänger Billy Idol
 Are You There, Chelsea?, eine US-amerikanische Sitcom

 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Wandsworth Engineering Works
 Chelsea Manufacturing Company (New Jersey), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus New Jersey
 Chelsea Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Michigan, siehe Welch Motor Car Company
 Chelsea-Boot, ein knöchelhoher Stiefel mit beidseitigem Elastikeinsatz
 die jährliche Chelsea Flower Show der Royal Horticultural Society in London